Марусино — село в Новосибирском районе Новосибирской области. Входит в состав Криводановского сельсовета.

География 
Площадь села — 212 гектаров.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Обский» переименован в село Марусино.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год  функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Новосибирского района